Aarbergerhof oder Aarberger Hof steht für:

 Aarbergerhof (Bern), Baudenkmal und Gasthaus in der Stadt Bern, Kanton Bern
 Aarbergerhof (Biel), Baudenkmal in Biel, Kanton Bern
 Arberger Hof, Gasthaus in Bremen, siehe Hemelingen #Arbergen